Keijo Helmer Kuusela, finski hokejist, * 6. januar 1921, Tampere, Finska, † 27. april 1984, Bad Soden am Taunus, Hessen, Nemčija.

Kuusela je svojo celotno klubsko kariero igral za klub Tarmo Hämeenlinna, skupno osemnajst sezon, v katerih je trikrat osvojil naslov državnega prvaka (1950/51, 1951/52 in 1953/54), skupno pa je za klub odigral 142 tekem, na katerih je dosegel 194 golov in 112 podaj. Ob tem je bil še finski hokejist leta (1951), najboljši finski hokejski napadalec (1950/51), dvakrat najboljši po točkah finske lige (1952/53 in 1955/56), trikrat najboljši strelec finske lige (1944/45, 1946/47 in 1949/50) in dvakrat najboljši podajalec finske lige (1952/53 in 1955/56). Skupaj s Mattijem Karumoo in Eskojem Tiejem je v klubu tvoril znamenito napadalno trojko znano kot Ku-Ka-Ti. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil sedmo mesto, in enem svetovnem prvenstvu (brez olimpijskih iger), kjer je prav tako osvojil sedmo mesto. Skupno je za reprezentanco nastopil na 59-ih tekmah.

Pregled kariere 

|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 38/39
|
| 6
| 6
| 2
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 40/41
|
| 7
| 6
| 3
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 43/44
|
| 7
| 7
| 3
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 44/45
|
| 8
| 12
| 8
| 20
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 45/46
|
| 8
| 12
| 5
| 17
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 46/47
|
| 8
| 39
| 3
| 42
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 47/48
|
| 6
| 14
| 9
| 23
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 48/49
|
| 7
| 18
| 12
| 30
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 49
|
| 4
| 5
| 0
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 49/50
|
| 7
| 12
| 6
| 18
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 50/51
|
| 10
| 14
| 14
| 28
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 51/52
|
| 6
| 4
| 4
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 52
|
| 8
| 4
| 1
| 5
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 52/53
|
| 10
| 12
| 10
| 22
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 53/54
|
| 8
| 8
| 2
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 54/55
|
| 8
| 7
| 2
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 55/56
|
| 10
| 10
| 10
| 20
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 56/57
|
| 9
| 6
| 8
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 57/58
|
| 10
| 6
| 9
| 15
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 58/59
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 154
| bgcolor="#7FFF00" | 203
| bgcolor="#7FFF00" | 113
| bgcolor="#7FFF00" | 316
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Finski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Tarmo Hämeenlinna
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih